Insigne des blessés peut faire référence à:
 Insigne des blessés (Allemagne)
 Insigne des blessés (Autriche-Hongrie)
 Insigne des blessés militaires (France)
 Insigne des blessés civils (France)